Pourret se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pierre André Pourret
 Pierre André Pourret de Figeac